Faverges steht für:

 Faverges, ehemalige Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 Faverges-Seythenex, Gemeinde (Commune nouvelle) im französischen Département Haute-Savoie
 Kanton Faverges, Kanton im französischen Département Haute-Savoie
 Faverges-de-la-Tour, Gemeinde im französischen Département Isère

Siehe auch:
 Les Faverges